Dale se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Charles Dale
 Pat S. Dale